Sezon Ekstraligi białoruskiej rozgrywany na przełomie 2015 i 2016 roku jako 24. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

W lipcu 2015 przyjęto nazwę sponsorską rozgrywek: Bielnieftichim Ekstraliga (biał. Белнафтахім Экстраліга – Bielnaftachim Ekstraliha, ros. Белнефтехим Экстралига). Do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów. W porównaniu do poprzedniego sezonu dołączyła juniorska reprezentacja Białorusi do lat 20, rozgrywająca mecze w Bobrujsku.

Tytułu mistrzowskiego bronił HK Szachcior Soligorsk, który w finale poprzedniej edycji pokonał Junost' Mińsk 4:0.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza została podzielona na dwie fazy. W pierwszej brali udział wszyscy 12 uczestnicy ligi. W drugiej fazie podzielono tabelę na dwie grupy - mocniejszą i słabszą - obie po sześć drużyn. Łącznie każdy zespół rozegrał po 42 spotkania.

 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek      = Awans do fazy play-off

Faza play-off

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Maksim Malutin (HK Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy obrońca: Kryscijan Chienkiel (Junost' Mińsk)
 Najlepszy napastnik: Pawieł Razwadouski (Junost' Mińsk)
 Najlepszy młody zawodnik: Daniła Karabanau (Dynama Mołodeczno)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Aleksandr Trianiczew (Junost' Mińsk)
 Najskuteczniejszy zawodnik: Wiktor Andruszczenko (HK Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy sędzia: Andrej Szrubok (Mińsk)
 Najlepsza arena: Cziżowka-Ariena (Junost' Mińsk)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 na Białorusi
2016 na Białorusi